Příjmení Bališ nosí více významných osobností:

 Boris Bališ (* 1993) – slovenský fotbalový záložník
 Denis Bališ (* 1992) – slovenský fotbalový obránce
 Igor Bališ (* 1970) – slovenský fotbalový obránce